Ahmed Al-Khater – calciatore saudita, difensore
 Fawaz Al Khater – calciatore qatariota, difensore
 Lolwah Al-Khater – diplomatica del Qatar, prima donna del Paese a ricoprire la carica di portavoce del Ministero degli Affari Esteri e Assistente Ministro degli Esteri
 Nayef Al Khater – ex calciatore qatariota, difensore